Донифан има више значења:
 Округ Донифан (Канзас)
 Донифан (Мисури)
 Донифан (Небраска)